Amerikai Egyesült Államok
Pendleton (Dél-Karolina)
Pendleton (Indiana)
Pendleton (Missouri)
Pendleton (New York)
Pendleton (Oregon)
Pendleton (Texas)
Pendleton (Cincinnati, Ohio)
Pendleton megye (egyértelműsítő lap)